Алекса́ндр Еро́хин:
 Ерохин, Александр Анатольевич (род. 1964) — российский писатель и спортивный тренер.
 Ерохин, Александр Константинович (1900—1996) — Герой Советского Союза.
 
 Ерохин, Александр Викторович  (род. 1963) — украинский политик , народный депутат III созыва Верховной рады Украины.
 Ерохин, Александр Григорьевич  (1839—1904) — русский купец 1-й гильдии, екатеринодарский купеческий староста, благотворитель.
 Ерохин, Александр Сергеевич (род. 1982) — российский музыкант, поэт и композитор.
 Ерохин, Александр Степанович (1921—2016) — участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке, общественный деятель, Почётный гражданин города Ясногорска.
 Ерохин, Александр Юрьевич (род. 1989) — российский футболист.